Торвальдур () — исландское имя. Произошло от имени Торвальд. Известные носители:

  (1906—1984) — исландский художник.
  (род. 1951) — исландский экономист, активно принимающий участие в публичной жизни Исландии.
 Торвальдур Арнасон () (род. 1982) — исландский футбольный судья.
 Торвальдур Кристинссон () — исландский писатель.
 Торвальдур Тороддсен () (1855–1921) — исландский геолог.
 Торвальдур Торстейнссон () — исландский писатель и художник.

См. также 
 Торвальд
 Турвальдс
 Торвальдссон